Unguizetes är ett släkte av kvalster. Unguizetes ingår i familjen Mochlozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Unguizetes